De Sterre (Brussel), een van de gildehuizen op de grote markt van Brussel
 De Sterre (Gent), een kruispunt (turborotonde) en omliggende buurt in de Belgische stad Gent
 De Sterre (campus), een campus van de Universiteit Gent, in Gent
 De Sterre (Zeeland), een plaats in de Nederlandse provincie Zeeland